Michael Krohn-Dehli (Copenhague, 6 de junho de 1983) é um ex-futebolista dinamarquês que atuava como meio-campo.

Carreira 
Em 22 de agosto de 2012, o Brøndby acertou a transferência do jogador para o Celta de Vigo, pelo valor de um milhão de euros. Em 2015, fez parte de uma troca entre Sevilla e Celta, indo para Sevilla, e Iago Aspas, voltando ao Celta.

Estatísticas

Gols pela seleção
Placares e resultado.

Ligações externas 
Perfil de Michael Krohn-Dehli
Perfil na Federação Dinamarquesa de Futebol
 

Naturais de Copenhague
Futebolistas da Dinamarca
Futebolistas do RKC Waalwijk
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do Sparta Rotterdam
Futebolistas do Brøndby IF
Futebolistas do Real Club Celta de Vigo
Futebolistas do Sevilla Fútbol Club
Futebolistas do Real Club Deportivo de La Coruña
Jogadores da Seleção Dinamarquesa de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2018